Топкий Ключ — топоним.

 Топкий Ключ — урочище и бывший посёлок Знаменовского сельсовета республики Башкортостан.

Реки 
 Топкий Ключ — Челябинская область
 Топкий Ключ — Алтайский край
 Топкий Ключ — Кемеровская область
 Топкий Ключ — Забайкальский край